Ансегиз — мужское имя. Известные носители:
 Ансегиз (ок. 770—833/834) — аббат Фонтенельского и Люксёйского монастырей; святой
 Ансегиз — епископ Женевы во второй половине IX века
 Ансегиз — архиепископ Санса (871—879/883)
 Ансегиз — епископ Труа (914—970)

См. также 
 Анзегизель